El término gomorra puede referirse a:

Gomorra: la ciudad que, según el Antiguo Testamento, fue destruida junto a Sodoma.
Operación Gomorra: nombre en clave de una serie de bombardeos sobre Hamburgo.
Gomorra (libro): libro del escritor italiano Roberto Saviano.
Gomorra (película): adaptación cinematográfica del libro de Saviano por parte de Matteo Garrone. 
Gomorra (serie de televisión): adaptación para televisión de la novela homónima.